Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich sezon 2016/2017 – 4. edycja Pucharu Karpat mężczyzn, która rozpoczęła się 7 lipca 2016 roku w Szczyrku, a zakończyła 30 września 2016 roku w Râșnovie.

W pierwszym zawodach sezonu 2016/2017, rozegranych 7 lipca 2016 roku w Szczyrku na skoczni HS77 w kompleksie Skalite, jedynie Polacy stali na podium: zwyciężył Bartosz Czyż, przed Dominikiem Kastelikiem oraz Dawidem Jarząbekiem. Dzień później na tym samym obiekcie wygrał Japończyk Yūken Iwasa, przed rodakiem Rikiem Kuritą oraz Damianem Skupniem.

29 września 2016 na skoczni HS71 w kompleksie Trambulina Valea Cărbunării w Râșnovie odbyły pierwszy z dwóch ostatnich zawodów z tego cyklu. W pierwszym z nich triumfował zawodnik gospodarzy Sorin Mitrofan, drugi był inny z Rumunów Ștefan Blega, a na najniższym stopniu podium stanął Ukrainiec Dmytro Mazurczuk. Dzień później wygrał Blega, który wyprzedził rodaka Mihneę Spulbera (2.) i Turka Muhammeda Ali Bedira (3.)

Całą klasyfikację generalną cyklu zajęli Rumuni: wygrał Ștefan Blega (180 punktów), drugi był Sorin Mitrofan (162 pkt.), a na trzecim miejscu uplasował się Mihnea Spulber (155). W sumie sklasyfikowano 58 zawodników z 11 krajów.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2017
2016 w polskim sporcie
2016 w Rumunii
Zawody sportowe w Szczyrku